Ма́ну или ману́ () — титул, которым в текстах индуизма называют прародителя человеческого рода. Ману — это также первый царь, правивший землёй и единственный человек, спасённый Вишну от всемирного потопа (см. Матсья). Ману обладают великим благочестием и мудростью.

14 Ману кальпы швета-вараха 
Каждый Ману правит в течение периода времени, называемого манвантара. 14 манвантар составляют одну кальпу, или один день в жизни творца Вселенной — Брахмы. Ниже приводится список 14 Ману настоящей кальпы, называемой «Швета-вараха-кальпа» («цикл белого вепря»):

Согласно Пуранам, в настоящее время мы живём в 7-ю манвантару Шраддхадевы (Вайвасваты) Ману.

Генеалогия Сваямбхувы Ману 
В Пуранах даётся следующая генеалогия первого Ману, Сваямбхувы:
 Брахма или Сваямбху
 Сваямбхува Ману, сын Брахмы и Гаятри (в других вариациях: Шатарупы, Брахмани, Сарасвати или Савитри)
 Уттанапада и Прияврата — сыновья Сваямбхувы Ману и Ананти
 Дхрува, Апасьяти, Апасьянта и Киритимана — сыновья Уттанапады и дочери Дхармы Сунриты (или Сунити); Агнитхра, Агнибаху, Вапушма, Дьютима, Медха, Медхатитхи, Бхавья, Савала, Путра и Ютишма — сыновья, Самрат и Кукши — дочери Приявраты и Камьи (дочери патриарха Кардамы)
 Шишта — сын Дхрувы и Дханьи
 Рипунджая, Крипа, Врита, Врика и Врикатеджаса — пять сыновей Шишты и дочери Агни Суччхаи
 Чакшу — сын Рипунджаи и Вирини
 Чакшуса Ману — сын Чакшу

Генеалогия Вайвасваты Ману 
Пураническая генеалогия 7-го Ману, Вайвасваты:
 Брахма
 Маричи — один из десяти Праджапати, созданных Брахмой.
 Кашьяпа — сын Маричи и Калы, считается отцом человечества.
 Вивасван или Сурья — сын Кашьяпы и Адити.
 Вайвасвата Ману, изначально Сатьяврата — сын Вивасвана и Самгьи.
 Икшваку, Набхага, Наришьянта, Каруша, Пришадхра, Дхришта, Шарьяти, Прамшу и Набханедишта — девять сыновей Вайвасваты Ману, у которого также была дочь Ила.

Тексты, приписываемые Ману 
В традиции индуизма Сваямбхуву Ману принято считать автором таких текстов, как «Манава-грихьясутры», «Манава-шулбасутры» и «Ману-смрити». «Ману-смрити» принимается многими индуистами как сборник законов для последователей индуизма и рассматривается как наиболее древний и наиболее важный текст из всех Дхарма-шастр.

См. также 
 Манвантара
 Всемирный потоп
 Матсья
 Ной

Примечания

Литература 
 
 Olivelle, Patrick. «Dharmasastra: A Literary History»